

Letteratura 
Uscita di sicurezza – saggio di Ignazio Silone del 1965
 Uscita di sicurezza (Emergency Exit) – romanzo giallo di Harry Carmichael (Leopold Horace Ognall)
 Uscita di sicurezza – libro di Giulio Tremonti del 2012

Fumetto 
 Uscita di sicurezza (Las puertitas del Sr. López) – fumetto argentino di Carlos Trillo e Horacio Altuna

Musica 
Uscita di sicurezza – album di Teresa Gatta del 1979 
Uscita di sicurezza – album di Marco Masini del 2001

Cinema 
Uscita di sicurezza (Exit in Red) – Film del 1996 diretto da Yurek Bogayevicz e con protagonista Mickey Rourke.